Paa ist der Familienname folgender Personen:

 Marcel Paa (* 1985), Schweizer Bäcker-Konditor-Meister, Unternehmer und Webvideoproduzent
 Michael Paa (* 1989), deutscher Sportschütze
 Werner Paa (* 1948), deutscher Heimatforscher

PAA steht als Abkürzung für:

 das Akronym der Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë
 das deutschsprachige Akronym der Partia e Punës e Shqipërisë (Partei der Arbeit Albaniens)
 die ehemalige Fluggesellschaft Pan Am, ICAO-Code
 partielle agonistische Aktivität, auch intrinsische sympathomimetische Aktivität (ISA) genannt
 poly acrylic acid, das Polymer der Acrylsäure, siehe Polyacrylsäure
 peracetic acid, die Peroxyessigsäure
 ProzessAbbildAusgänge in der Steuerungstechnik

PAA